Натуральне число 1841
 1841 рік до нашої ери
 1841 рік нашої ери